Die Liste der Mitglieder des 12. Niedersächsischen Landtages enthält alle Abgeordneten, die in der 12. Wahlperiode  (1990–1994) dem Niedersächsischen Landtag angehörten. Zur Landesregierung dieser Legislaturperiode siehe Kabinett Schröder I.

Zusammensetzung

Präsidium 

 Präsident des Niedersächsischen Landtags
 Horst Milde (SPD)
 Vizepräsidenten
 Edda Goede (SPD)
 Edzard Blanke (CDU)
 Walter Remmers (CDU, bis 11. Dez. 1990)
 Ernst-Henning Jahn (CDU, ab 11. Dez. 1990)
 Kurt Rehkopf (FDP)
 Doris Herrmann (Grüne, bis 23. Okt. 1991)
 Erwin Jordan (Grüne, ab 25. Okt. 1991)

Fraktionen 
Nach der Landtagswahl am 13. Mai 1990 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Fraktionsvorsitzende

Abgeordnete

Literatur 
 Barbara Simon: Abgeordnete in Niedersachsen 1946–1994. Biographisches Handbuch. Hrsg. vom Präsidenten des Niedersächsischen Landtages. Niedersächsischer Landtag, Hannover 1996.

Einzelnachweise 

Mitglieder, 12. Wahlperiode
 13